Але́йников () — русская и белорусская фамилия. Женская форма — .

Известные носители:

Мужчины 
 Алейников, Александр Георгиевич (1913—?) — Герой Советского Союза.
 Алейников, Анатолий Евгеньевич (род. 1969) — советский и белорусский футболист.
 Алейников, Василий Васильевич (1869-????) — революционер, красный партизан, участник Гражданской войны.
 
 Алейников, Геннадий Ионович (1914—2001) — советский военачальник, генерал-майор.
 Алейников, Глеб Олегович (род. 1966) — режиссёр (братья Алейниковы).
 
 
 Алейников, Игорь Олегович (1962—1994) — режиссёр (братья Алейниковы).
 Алейников, Моисей Никифорович (1885—1964) — русский и советский организатор кинематографии, писатель.
 Алейников, Николай (1860—1921) — русский политэмигрант, деятель американского профсоюзного и социалистического движения, создатель фонда помощи Л. Д. Троцкому (1917).
 Алейников, Николай Александрович (1901—1988) — советский геохимик.
 Алейников, Пётр Мартынович (1914—1965) — советский киноактёр.



См. также 
 
 Алеников